Serie A 1950 – torneo di hockey su pista
 Serie A 1950 – torneo di pallanuoto maschile
 Serie A 1950 – torneo di pallapugno
 Serie A 1950 – torneo di pallavolo femminile
 Serie A 1950 – torneo di pallavolo maschile